Альберт Сосновський — польський боксер
 Дмитро Сосновський — український тренер з боксу
 Михайло Сосновський — український журналіст в еміграції
 Томаш Оскар Сосновський — польський скульптор
 Оскар Сосновський — польський архітектор
 Юзеф Сосновський — польський архітектор
 Сосновський Дмитро Іванович — ботанік, систематик та ботанікогеограф

Сосновський — селище, Богдановицький міський округ, Свердловська область
 Сосновський — селище, Новохопьорський район, Воронезька область

Див. також 
 Сосновський район

Українські прізвища
Польські прізвища